SYN es un bit de control dentro del segmento TCP, que se utiliza para sincronizar los números de secuencia iniciales ISN de una conexión en el procedimiento de establecimiento de tres fases (3 way handshake)

Se usa para sincronizar los números de secuencia en tres tipos de segmentos: petición de conexión, 
confirmación de conexión (con ACK activo) y la recepción de la confirmación (con ACK activo).

Véase también 
 TCP

Protocolo de control de transmisión

en:Transmission Control Protocol#Connection establishment